Hitman est un terme anglais signifiant tueur à gages.
 Hitman est une série de jeux vidéo.
 2016 : Hitman,  de la série.
 Hitman est le titre de plusieurs films :
 1981 : Hit Man dans la Main de Bouddha est un film de Yun-Kyo Park
 1987 : Hitman le Cobra de Godfrey Ho, est un film hongkongais.
 1991 : Hitman (Diary of a hitman) de Roy London.
 1998 : Hitman (Sat sau ji wong) de Wei Tung.
 2007 : Hitman de Xavier Gens, adaptation de la série de jeux vidéo du même nom.
 2015 : Hitman : Agent 47 de Aleksander Bach, adaptation de la série de jeux vidéo du même nom.
2017 : Hitman and Bodyguard de Patrick Hughes.
2023 : Hitman de Richard Linklater.
 Hitman'' est une série de comics de Garth Ennis et John McCrea.
 Hitman est un personnage de comics Marvel.
 Hitman pro est un logiciel anti-espion.

Voir aussi 

Homonymie de titre